Hood puede referirse a:

Geografía 

 Hood, lugar ubicado en el condado de Sacramento en el estado estadounidense de California.

Música 

 Hood, grupo de indie rock e Indietrónica formado en la ciudad inglesa de Leeds.